William Hayes peut faire référence à :

Politique
 , homme politique irlandais du Sinn Féin
  (1879–1939), membre de l'Assemblée législative de l'Alberta
  (1866–1940), avocat américain et maire de Springfield, Massachusetts

Sport
William Hayes (1985-), joueur de football américain
  (1883–1926), joueur de cricket australien
  (1890-1972), joueur de cricket néo-zélandais
  (1968-), plongeur olympique canadien
 , joueur de rugby à XIII des années 1930 et 1940
  (1891–?), lutteur britannique
  (1967-), entraîneur-chef de basket-ball universitaire américain
 Willie Hayes (1928–2014), footballeur irlandais
  (1995-), footballeur australien

Autre personnalité
William Hayes (1708–1777), organiste, chef d'orchestre, écrivain
 William Hayes (1913–1994), microbiologiste et généticien d'origine irlandaise
  (1827–1913), pasteur australien
  (1871–1940), photographe victorien à York, Angleterre
 William C. Hayes (1903–1963), égyptologue américain
  (1919–2009), commodore et éducateur canadien
  (1956-), juge fédéral américain
  (1930-), président du St John's College, Oxford
William Hayes (1947-), écrivain américain dont l'histoire a inspiré le film Midnight Express
  (1827/29–1877), capitaine et commerçant américain

Voir aussi
  (1948–2019), joueur de cricket jamaïcain
Billy Hayes
William Hays
William Hay